Niemcy:
 Berlin-Friedenau – dzielnica Berlina
 Berlin-Friedenau – przystanek kolejowy w Berlinie

Zobacz też:
 Friedenau